DTT může být:
 Dithiotreitol – nízkomolekulární redukční činidlo
 Digitální terestriální televize – digitální nástupce analogové televize
 Double Tax Treate – smlouvy o zamezení dvojího zdanění
 Deloitte Touche Tohmatsu – nadnárodní společnost